Cochise (Apache), een Apacheleider die een revolutie startte.
Cochise County, een county in de Amerikaanse staat Arizona.
Cochise (band), een countryband uit de jaren 1970.
Martín Emilio "Cochise" Rodríguez, een voormalig Colombiaans wielrenner.
Cochise, een nummer van de Amerikaanse band Audioslave.